El Torneig de Linz 2015, oficialment conegut com a Generali Ladies Linz 2015, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International Tournaments de la WTA. La 29a edició del torneig es va celebrar entre el 10 i el 18 d'octubre de 2015 a l'Intersport Arena de Linz, Àustria.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2015
WTA Tour 2015